La réserve naturelle régionale du coteau de Chartèves (RNR164) est une ancienne réserve naturelle régionale française de la région Hauts-de-France. Elle a été créée en 1995, sur le territoire de la commune de Chartèves, dans le département de l'Aisne. Elle occupait une superficie de .

Localisation 
Mise en place par le préfet de l’Aisne sur la commune de Chartèves, la réserve contenait un ensemble de parcelles dispersées sans cohérence spatiale. À l’issue du remembrement du site (engagé pour le développement de la viticulture), il est envisagé de réaliser une expertise écologique qui permettra d’évaluer l’intérêt écologique de la partie du site épargnée par la plantation de la vigne (AOC Champagne).

Histoire du site et de la réserve 
Un protocole d'accord a été signé le  par le préfet de l'Aisne, le maire de la commune de Chartèves, les présidents d'associations écologistes locales ainsi que les représentants des viticulteurs en vue de créer une réserve naturelle volontaire sur une partie du coteau de Chartèves (25 %), lequel abrite plusieurs espèces animales et végétales protégées.

Le préfet a été saisi le  par deux associations lui demandant de prendre un arrêté de protection du biotope. Compte tenu de l'état d'avancement de la procédure d'agrément de la réserve naturelle, et en l'absence de menace particulière pesant sur les espèces protégées en cause, le refus implicite opposé par le préfet n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et ne constituait pas une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. (Jugement n° 991285 du  - ).

La loi « démocratie de proximité » du  transforme les RNV en réserves naturelles régionales (RNR), ce qui est le cas pour le site de Chartèves. 

Depuis 2002 les limites de la réserve sont contestées : les 25 % du coteau mis en réserve ne correspondant pas pour un certain nombre d'experts naturalistes et d'études à la richesse biologique du site et la mise en viticulture des 75 % du coteau menace à court terme la réserve car trop proches des surfaces traitées et trop petits pour assurer la survie des espèces. Les 75 % restants étant détruits par la plantation des pieds de vignes.

Le  le du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Picardie rend un avis :
"(...) En particulier nous demandons :
- d'une part que toutes les stations de plantes légalement protégées du Coteau de Chartèves soient exclues du périmètre réservé à la plantation de vignes et soient intégrées à la future réserve régionale. (...) "

En 2009 le préfet de l'Aisne créée un comité de pilotage pour une étude de demande de dérogation d'interdiction de destruction d'espèces protégées.

Le classement en réserve naturelle régionale est maintenant échu mais le site pourrait faire l'objet d'un Arrêté préfectoral de protection de biotope.

Écologie 

Le coteau de Chartèves est un site dont la biodiversité est particulièrement riche: 36 espèces faunistiques et floristiques sont protégées. En 2002, la réserve régionale du coteau de Chartèves a été créée afin de protéger ce patrimoine exceptionnel. Une randonnée vous permettra, entre autres d'y découvrir des variétés d'orchidées.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Site naturel de la Somme
 Site naturel de l'Aisne
 Site naturel de l'Oise
 Liste des réserves naturelles régionales de France (classées par région et département)

Patrimoine naturel dans l'Aisne
Aire protégée créée en 2001
Aire protégée disparue